Bellevue State Park  ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Bellevue State Park (Delaware)
 Bellevue State Park (Iowa)